El término Kara puede referirse a:

Geografía 
 Mar de Kara, mar del océano Ártico.
 Laguna Kara, laguna salada altoandina ubicada al sur-oeste del departamento de Potosí.
 Kara Bogaz Gol, golfo situado en el centro de la costa oriental del mar Caspio.
 Kara, una de las cinco regiones de Togo.
 Kara, la capital de la región anterior.

Personas reales 
 Kara Dennison.
 Kara DioGuardi.
 Kara Edwards.
 Kara Lawson.
 Se...kara, faraón de la dinastía XIII de Egipto.
Kara de Hacha, símbolo sexual.

Personajes de ficción 
 Kara Ben Nemsi, personaje de ficción que aparece en los trabajos de Karl May.
 Kara Milovy, una chica Bond en 007 Alta tensión o Su nombre es peligro.
 Kara Thrace, personaje de la serie Battlestar Galactica de 2003, apodada Starbuck.
 Kara Zor-El, el nombre kryptoniano de un personaje de DC Comics.

Música 
 Kara (banda), grupo musical de chicas surcoreanas.

Otros usos 
 Kyō Kara Maō!, serie de anime basada en las light novels de Tomo Takabayashi.
 Kara-Tur, continente del juego Dungeons & Dragons.